Elam steht für:

 Elam (Altertum), Reich in Vorderasien
 eine Provinz im Iran, siehe Ilam (Provinz)
 die Hauptstadt der Provinz Elam, siehe Ilam (Stadt)
 Elam (Bibel), Name mehrerer biblischer Personen

Elam ist der Familienname folgender Personen:
 Cleveland Elam (1952–2012), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Jack Elam (1920–2003), US-amerikanischer Schauspieler
 Jason Elam (* 1970), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Joseph Barton Elam (1821–1885), US-amerikanischer Politiker
 Shraga Elam (* 1947), israelischer Journalist

Elam ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Elam (Louisiana), im Franklin Parish
 Elam (Pennsylvania), im Delaware County
 Elam (Virginia), im Prince Edward County
 Elam Springs, im Upshur County, Texas

ELAM steht als Abkürzung für:
 Escuela Latinoamericana de Medicina, medizinische Hochschule in Kuba
 Ethniko Laiko Metopo, rechtsextreme Partei in der Republik Zypern

Siehe auch:
 Eelam

Abkürzung